Sotto il nome di nadīm () si indicava, in età califfale, qualsiasi abituale convitato del "Comandante dei Credenti".

L'onore di sedere alla mensa, assai generosa, del Califfo non era riservato a persone qualunque, senza qualità, ma a quanti erano in grado d'assolvere sostanziosamente al dovere d'intrattenitore colto e sensibile dell'augusto ospite.

Quanti s'erano saputi segnalare per il loro spessore culturale (artistico o scientifico) e quanti potevano vantare qualità umane fuori del consueto, erano ritenuti in grado di suscitare l'interesse del Califfo, col quale perciò non dovevano limitarsi a consumare i pasti, interloquendo invece e confrontandosi con lui su temi quali la poesia e la letteratura, la musica e tutte le arti e le scienze di cui il Califfo era spesso munifico committente.

Nel sentire popolare s'immaginava, non solo nei periodi di decadenza politica e istituzionale, che il nadīm accompagnasse il Califfo nelle generose bevute del proibitissimo vino e in avventure galanti che si diceva avvenissero regolarmente nel chiuso delle reggie ma in realtà egli assolveva anche alla funzione di confidente e, all'occorrenza e su specifica richiesta dell'ospite, di consigliere, assumendosi anche i gravi rischi di dispiacere il Califfo, subendone le eventuali reprimende e punizioni.

Le attività del nadīm, ma anche gli intrighi che facilmente potevano essere intessuti alla mensa califfale, sono magistralmente e minuziosamente descritti nell'opera di Ibn al-Muqaffaʿ.

Note

Bibliografia
Lemma «Nadīm» (J. Sadan) su The Encyclopaedia of Islam.
M. Inostranzef, Iranian Influence on Moslem Literature, 1918 (rist. da "The Echo Library", 2007, consultabile online).
Charles Pellat, Le livre de la couronne attribué à Ǧāḥiẓ, Parigi, 1954, pp. 8-10.

Storia dei califfati islamici